Herrernes linjeløb ved VM i landevejscykling 2017 blev afholdt den 24. september 2017 i Bergen, Norge. Linjeløbet foregik over 276,5 km og blev vundet af Peter Sagan fra Slovakiet for tredje år i træk, efterfulgt af Alexander Kristoff og Michael Matthews.

Deltagere

Danske ryttere 
 Christopher Juul-Jensen
 Søren Kragh Andersen
 Michael Mørkøv
 Magnus Cort
 Mads Pedersen
 Michael Valgren

Resultater

Eksterne henvisninger 

Linjeløb (herrer)